Ojos Negros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ojos Negros (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Ojos Negros (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar